Существует множество произведений искусства, в которых изображена Москва.

Тексты 
Москву описывают многие литературные произведения, в том числе художественно-публицистические. Список организован по жанрово-хронологическому признаку.
 
 Повести о начале Москвы — ряд произведений древнерусской литературы.

Поэзия 
 Алексей Ржевский. «Прости, Москва…» (1761)
 Александр Сумароков. «Все меры превзошла теперь моя досада…»(1770)
 Василий Майков. Освобожденная Москва (1772—1773)
 Денис Давыдов. При виде Москвы, возвращаясь с Персидской войны (1826)
 Кондратий Рылеев. «Повсюду вопли, стоны, крики…»  (1822 или 1823)
А. С. Пушкин. Евгений Онегин. Из главы VII. (1827—1828)
 Николай Языков. Ау! (1831)
 Александр Полежаев. Иван Великий (1833)
 Михаил Лермонтов. «Москва, Москва!.. люблю тебя как сын…» (1835—1836)
 Фёдор Глинка. Москва (1840)
 Афанасий Фет. Москва (из Кернера) (1843)
 Михаил Дмитриев. Московская жизнь (1845). Поклонная гора (1845)
 Фёдор Тютчев. Спиритическое предсказание (1853)
 Аполлон Майков. Москве: В день столетия Московского университета (1855)
 Пётр Вяземский. Сравнение Петербурга с Москвой (1811). Из «очерков Москвы» (1858)
 Николай Некрасов. Дружеская переписка Москвы с Петербургом (1859)
 Константин  Бальмонт. Благовещенье в Москве (1903)
 Вяч. И. Иванов. Москва (1904)
 Иван Бунин. В Москве (1906). Москва (1916—1919)
 Максимилиан Волошин. Москва (1917)
 Валерий Брюсов. Советская Москва (1921). Парки в Москве (1929)
Марина Цветаева. В Кремле (1908). Стихи о Москве (1916). Москве («Когда рыжеволосый самозванец…») (1917)
Александр Яшин. «Я давно на родине не был…» (1918)
Константин Бальмонт. Только (1922)
Сергей Есенин. Москва кабацкая (цикл) (издан в 1924)
 Владимир Маяковский. Москва — Кенигсберг (1923). Две Москвы (1926). Автобусом по Москве (1927). Голос Красной площади (1927) 
 Михаил Исаковский. Большая деревня (1925)
 Игорь Северянин. Стихи Москве (1925)
 Вера Ибнер. Москва в Норвегии (1934)
Наталья Кончаловская. Наша древняя столица (кн.1—3) (1947—1953)
Маргарита Алигер. Моя Москва (1947)
Леонид Мартынов. Красные ворота (1951)
Юрий Левитанский. «Люблю осеннюю Москву…» (?)
Юрий Нестеренко. «Московия» — песня

Художественная проза

Драмы в стихах и прозе 
 Михайло Херасков. Освобожденная Москва (1798)
 А. С. Пушкин. Борис Годунов
 А. С. Грибоедов. Горе от ума
 Александр Островский. Старый друг лучше новых двух (1860)
 Александр Островский. Свои собаки грызутся, чужая не приставай (1861)
 Александр Островский. Женитьба Бальзаминова (другое название — «За чем пойдёшь, то и найдёшь»; 1861)

Документально-публицистическая проза 
 К. Н. Батюшков. Прогулка по Москве (1811)
 Михаил Лермонтов. Панорама Москвы (первая публикация — 1891)
 Лев Толстой. О переписи в Москве (1882)
 Иван Кокорев. Очерки о Москве (1849)
 Михаил Загоскин. Москва и москвичи (1848)
 В. А. Гиляровский. Москва и москвичи
 Михаил Пыляев. Старая Москва.
 Виктор Никольский. Старая Москва
 Евгений Замятин. Москва — Петербург
 Михаил Булгаков. Москва краснокаменная.
 Михаил Булгаков. Москва 20-х годов
 Осип Мандельштам «Литературная Москва»
 Сигизмунд Кржижановский. Московские вывески
 Сигизмунд Кржижановский. Штемпель: Москва (13 писем в провинцию)
 Лион Фейхтвангер. Москва, 1937 год
 Михаил Вострышев. Московские обыватели
 Рахматуллин Рустам. Две Москвы, или Метафизика столицы
 Рахматуллин Рустам. Облюбование Москвы
 Путеводители серии «Москва, которой нет».
 Пётр Паламарчук. Сорок сороков. Краткая иллюстрированная история всех московских храмов.
 Балдин Андрей. Московские праздные дни.
 Алистер Кроули. Сердце Святой Руси.

Изобразительное искусство 
Образ Москвы представлен в живописи, графике, монументальном искусстве, промышленной графике, декоративно-прикладном искусстве и художественной фотографии.

 ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР по выставке «МОСКВА времен Екатерины II и Павла I в картинах Жерара Делабарта» (Русский музей, 2018)

Иконопись и книжная миниатюра 
 Икона Василия Блаженного. Первая половина XVIII века.
 Миниатюры Лицевого летописного свода

Офорты, гравюры и эстампы 

 План Москвы. [Сост. С. Герберштейн, грав. Ф. Хогенберг. Кёльн, 1575, оттиск до 1593]. Гравюра на меди. Один из самых ранних планов Москвы. Раскраска акварелью.
 Алексей Зубов. Офорт Торжественное вступление русских войск в Москву после победы под Полтавой (1711)
 Джон Джеймс. Вид на колокольню «Иван Великий» с разрушенной в 1812 году звонницей (первая четверть XIX в.). Гравюра.

Станковая живопись

Фотографии и диорамы 
 Александр Родченко. Серии ракурсных снимков «Дом на Мясницкой» (1925) и «Дом Моссельпрома» (1926).
 Ефим Дешалыт. Диорама Москва — столица СССР («Панорама Москвы»), создана в 1977 году для выставки, посвящённой 60-летию Октября, в Лос-Анжелесе. 
 Николай Рахманов. Фотолетописец Москвы.

Промышленная графика 
Образ Москвы используется на открытках, почтовых марках, денежных знаках (в бонистике), на календарях, в наружной рекламе.
 «Москва в XXIII веке» — серия открыток.

Марки 
 Серии марок, посвящённые Московскому метрополитену.
 800 лет Москвы — юбилейная серия 1947 года (№ 1202—1216).

Плакаты 
 Москва русским воинам в плену
 «Вся Москва строит метро...»
 «Да здравствует могучая авиация страны социализма!»
 800 лет Москвы. Слава тебе, непобедимая Москва, краса и гордость русского народа! (автор: Ливанова В. М., 1947)

Медальерное искусство 
Образ Москвы используется в медальерном искусстве (мелкой пластике), он встречается на монетах, медалях, нагрудных знаках.

Монеты 
В Российской империи:
 Серебряный рубль «В честь коронации императора Александра III в Москве»
 Серебряный рубль «В честь коронации императора Николая II в Москве»
 Серебряный рубль «В честь открытия памятника императору Александру II в Московском Кремле»
 Серебряный рубль «В честь открытия памятника Александру III в Москве»
 Серебряный рубль «В память 100-летия Отечественной войны 1812 года»
 Серебряный рубль «В память 300-летия дома Романовых»

Ордена и медали 
Ордена и медали СССР:
 Орден «Победа»
 Орден Славы
 Медаль «За оборону Москвы»
 Медаль «В память 800-летия Москвы»

Музыкальные произведения

Вокальная классическая музыка 
 Чайковский. «Москва» — кантата на слова А. Майкова
 В. Шебалин. «Москва», кантата на слова Б. Липатова
 А. Мосолов. «Москва», оратория на слова разных авторов.

Оперы и оперетты 
 Модест Мусоргский — «Борис Годунов»
 Модест Мусоргский — «Хованщина»
 Александр Серов. Вражья сила
 Дмитрий Шостакович. «Москва, Черёмушки» Оперетта.

Песни 
Множество композиторов, поэтов-песенников и певцов посвятили свои песни Москве.

Фильмы и сериалы 
Как в советское время, так и в постсоветское было снято много кинофильмов, в которых и зритель мог увидеть город с экрана кинозала или телеэкрана. 

Советский кинотекст о Москве по художественному уровню и по масштабности является культурным феноменом, сопоставимым с классическим петербургским литературным текстом.  Произведения во многом определившие общий тон всего последующего советского московского кинотекста были созданы в 1930 — 1950-х годах (например, фильмы «Свинарка и пастух» 1941 года, «Светлый путь» 1940 года). Эти кинокартины, наряду с сопутствующими произведениями других жанров (в частности музыкальными) воплотили позитивный образ Москвы, как города, в котором сбываются мечты советского человека, стали программными для образа столицы в последующие десятилетия.  И даже в постсоветское время в кинематографе  нередко успешно эксплуатируются символы и образы советской Москвы, эстетика советского кинообраза столицы, аллюзии к советским кинопроизведениям.  В то же время, наблюдается и новая тенденция, в рамках которой режиссеры стремятся подчеркнуть новый, уже глобальный статус города, его сходство с ведущими мировыми мегаполисами, что, впрочем, иногда способствует скорее воспроизводству штампов голливудского кино.

Художественные фильмы 
Наиболее известные фильмы, сюжет которых разворачивался в Москве.

Документальные фильмы

Сериалы

Мультфильмы

Киножурналы 

 «На защиту родной Москвы» (1941—1942)
 «Московская кинохроника» (1955—1959)
 «Москва» (1972—1987)

См. также 

 Санкт-Петербург в искусстве
 Московский метрополитен в филателии
 Проект:Москва/Литература

Примечания

Литература

Ссылки 
 ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР по выставке "МОСКВА времен Екатерины II и Павла I в картинах Жерара Делабарта" (Русский музей, 2018)
 Улицы и уголки Москвы в поэтических образах. — Окликни улицы Москвы… Из русской поэзии начала XIX конца XX вв.
 Стихи о Москве. — Няня. Главный семейный портал страны. 
 Книги о Москве. — Библиотека ГОУ ЦО 975
 Книги о Москве. — Москва. Юго-Запад. Теплый Стан
 Москва в живописи, иконах и картинах русских и советских художников — Moscowwalks.ru
 Москва в картинах художников. Старая Москва в живописи. Старая Москва в картинах. Виды старой Москвы. Улицы Москвы.
 Москва в живописи — Москва слезам не верит
 Песни про Москву, Песни о Москве Сайт «Песни про всё»
 Виртуальная Ретро Фонотека. Песни о Москве.
 А. Н. Пахмутова в Интернете. — Песни о Москве
 Песни о Москве.